De Primera División 1950/51 was de twintigste uitvoering van de hoogste betaaldvoetbalafdeling in Spanje. Het seizoen begon op 10 september 1950 en eindigde op 22 april 1951. Voor het eerst deden er zestien clubs mee. Atlético Madrid werd voor het tweede jaar op rij landskampioen.

Eindstand 

Zowel Málaga als Murcia konden zich via de nacompetitie niet handhaven en degradeerden.

Uitslagen 
 

Groen : Thuisteam heeft gewonnen
Blauw : Gelijkspel
Rood : Uitteam heeft gewonnen

Topscorers 
De Pichichi-trofee wordt jaarlijks uitgereikt aan de topscorer van de Primera División.

Primera División
Competitievoetbal 1950/51